Il Globo – quotidiano economico e politico italiano con sede a Roma
 Il Globo – giornale in lingua italiana pubblicato in Australia
 Il Globo – quotidiano del pomeriggio a distribuzione gratuita pubblicato a Roma dal 2008

 ORE 12-Il Globo – quotidiano economico, giuridico e politico italiano pubblicato a Roma (1991-1997). Fu diretto da Enzo Caretti
 El Globo – settimanale spagnolo